Светла́на Ме́льникова: Мельникова, Светлана Владимировна (род. 1951) — советская легкоатлетка.
 Мельникова, Светлана Евгеньевна (род. 1955) — российский музейный и общественный деятель.